Raulín Rosendo Escobar (Villa Duarte; 30 de agosto de 1957) es un cantante de salsa dominicano.

Carrera 
Empapado de los ritmos de la música afroantillana durante su infancia, comenzó su carrera interpretativa a los 12 años como integrante del grupo de merengue El Chivo y Su Banda, apareciendo luego con actos como Fernando Villalona, ​​Conjunto Clásico y Los Vecinos . Conocido como The Angry Sonero Rosendo hizo su debut como solista con Salsa, Solamente Salsa de 1991; en 1993 estaba grabando en la ciudad de Nueva York con el productor Ricky González, componiendo los éxitos Amor en Secreto y Santo Domingo.

En 1995 su disco "El Sonero que el Pueblo Prefiere" se convirtió en el álbum más vendido del año y, en él, la canción "Uno se cura" fue uno de los grandes éxitos de Raulins. Fue nominado para un premio Cassandra y un premio ACE en Nueva York. El posterior éxito de álbumes como Lo Máximo, Dominicano Para el Mundo de 1996, Simplemente de 1997 Contrólate & Llegó la Ley de 1998 lo estableció entre los más grandes salseros de la época. Donde Me Coja la Noche siguió en 1999.

Discografía y video

Álbumes 
•  1994 Leidy laura
 2021: Tranquilo Que Yo Controlo
 2006: 
 2003: La fama es peligrosa
 2002: De aquí pa' allá
 2001: En Venezuela
 1999: Donde me coja la noche
 1998: Llegó la ley
 1997: ¡Simplemente! ¡Contrólate!
 1996: Dominicano para el mundo
 1995: El sonero que el pueblo prefiere
 1993: ¡Lo máximo!: El sonero del pueblo
 1992: El salsero del pueblo
 1992: ¡Que se cuiden los soneros!
 1991: mamá vieja
 1991: Salsa, solo salsa
 1988: Salsa con amor

Conjunto de caja / compilación 

 2015: Joya de Quisqueya
 2002: Historia de éxitos
 1999: Non stop dobles éxitos '99
 1997: El disco de oro

Vídeos 

 1997: ¡Simplemente! ¡Contrólate! [Video]
 1997: El sonero que el pueblo prefiere [Video]
 1997: Dominicano para el mundo [Video]
 2004: Lo mejor de lo mejor
 2020: No Saben Nada

Referencias 

Músicos de salsa
Personas vivas
Nacidos en 1957
Cantantes de la República Dominicana